Nordhelle oder Nordhellen bezeichnet in Nordrhein-Westfalen:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Nordhelle (Rothaargebirge) (792,6 m), bei Silbach (Winterberg) im Rothaargebirge, Hochsauerlandkreis
 Nordhelle (Ebbegebirge) (663,3 m), bei Reblin (Herscheid) im Ebbegebirge, Märkischer Kreis
 Nordhelle (Siegerland) (579,9 m), bei Nenkersdorf (Netphen) im Siegerland und Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein
 Nordhelle (Mittelbigge-Bergland) (437,2 m), bei Rinkscheid (Meinerzhagen) im Mittelbigge-Bergland, Märkischer Kreis
 Nordhelle (Oberaggerbergland) (405,4 m), bei Reininghausen (Gummersbach) im Oberaggerbergland, Oberbergischer Kreis
 Nordhelle (Sülzbergland) (339,2 m), bei Berghausen (Gummersbach) im Sülzbergland, Oberbergischer Kreis

Ortschaft:
 Nordhellen, Weiler im Stadtgebiet von Meinerzhagen, Märkischer Kreis

Sender:
 Sender Nordhelle, WDR-Sendeanlage auf der Nordhelle im Ebbegebirge